Riaza kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Riaza (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Riaza (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar